Mariama Sowe ist der Name folgender Personen:
 Mariama Sowe (Fußballtrainerin) (* um 1973), gambische Fußballspielerin und Fußballtrainerin
 Mariama Sowe (Volleyballspielerin), gambische Volleyballspielerin